Нэйтан Тайсон (; 4 мая 1982, Рединг, Англия) — английский футболист барбадоского происхождения, играющий на позиции нападающего, игрок клуба «Честерфилд».

Карьера 
Тайсон начал свою карьеру в «Рединге» в молодежной академии. 29 апреля 2000 года Нэйтан дебютировал в первой команде, заменив Дариуса Хендерсона на 80-й минуте в матче с «Бери» (1:1) на Гигг Лейн. В августе 2001 года он присоединился к «Суонси Сити», играющем в третьем дивизионе, первоначально на месячную аренду. 29 сентября он был удален с поля за фол на голкипере Стюарте Броке, всего лишь через две минуты после того, как вышел на замену в победном матче с «Киддерминстером» на Аггборо. Тренер Колин Эддисон сообщил, что намерен обжаловать это решение, поскольку Тайсон «всего лишь сыграл в мяч». 23 января Тайсон забил свой первый гол в футбольной лиге и помог «лебедям» выиграть со счетом (2:0) «Дарлингтон» на Ветч Филд.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте soccerbase.com

Футболисты Англии
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Мейденхед Юнайтед»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Челтнем Таун»
Игроки ФК «Уиком Уондерерс»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Флитвуд Таун»
Игроки ФК «Килмарнок»
Игроки ФК «Донкастер Роверс»